Kümmerle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kümmerle, deutscher Fußballspieler
 Fritz Kümmerle (1917–2014), deutscher Chirurg
 Michael Kümmerle (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Werner Kümmerle (* 1939), deutscher Tischtennisspieler
 Salomon Kümmerle (1832–1896), deutscher evangelischer Kirchenmusiker, Organist, Essayist, Musikschriftsteller sowie Haus- und Schullehrer

Siehe auch:
 Kümmerli